Задание — то, что назначено для выполнения, поручение.
 Квест — в компьютерных ролевых играх задание, выполнив которое, персонаж игрока или его группа получает награду.
 Задание — посёлок в Свердловской области, входящий в муниципальное образование Алапаевское.

См. также 
 Распоряжение
 Миссия